Osiedle Orła Białego w Gnieźnie
 Osiedle Orła Białego w Poznaniu

Orła Białego